Yahagi peut désigner :

Bateaux

Fiction 
 Yoshimi Yahagi, personnage de Battle Royale.

Hydronyme 
 Le fleuve Yahagi est un fleuve japonais.

Divers 
 (4941) Yahagi est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
Homonymie d'hydronyme